Katolický dům může být:

 Katolický dům (Blansko)
 Katolický dům (Boskovice)
 Katolický dům (Bučovice)
 Katolický dům (Dačice)
 Katolický dům (Dambořice)
 Katolický dům (Dobrá)
 Katolický dům (Hodonín)
 Katolický dům (Kopřivnice)
 Katolický dům (Kobylí)
 Katolický dům (Křižanov)
 Katolický dům (Lubina)
 Katolický dům (Pouchov) v Hradci Králové
 Katolický dům (Stará Bělá) v Ostravě
 Katolický dům (Troubsko)
 Katolický dům (Vyškov)
 Katolický dům (Zábřeh)
 Katolický dům (Žarošice)
 Katolický dům (Žebětín) v Brně

Související články 

 Katolický besední dům v Mutěnicích
 Katolický lidový dům v Ostravě-Porubě
 Lidový dům (Frýdek-Místek)
 Lidový dům (Olomouc), pod názvem Katolický dům v letech 1908 až 1924
 Polský katolický dům v Karviné